Вијенто Либре има више значења:

 Вијенто Либре, Кафе (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Вијенто Либре (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Вијенто Либре (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику